Amerikai Egyesült Államok
 Cherry Heights (Oregon)
 Kanada
 Cherry Heights (Ontario)